Lacteoluna selenina är en snäckart som först beskrevs av Gould 1848.  Lacteoluna selenina ingår i släktet Lacteoluna och familjen Sagdidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
selenina